Stichkanal bezeichnet:
 ein von einer Wasserstraße abzweigender Schifffahrtskanal; siehe Kanal (Wasserbau)#Stichkanal
 Stichkanal (Medizin), eine Gewebsverletzung

Siehe auch:

 Liste von Stichkanälen in Deutschland